Агостіні () — італійське прізвище. Відомі носії:
 Джакомо Агостіні — італійський мотогонщик
 Луїджі Де Агостіні — італійський футболіст
 Паоло Агостіні — італійський композитор

Див. також 
 Де Агостіні